Lamia (Griekenland), een stad in Griekenland
Lamia (mythisch wezen), een monster uit de Griekse mythologie
Lamia (cognomen), cognomen in de gens Aelia
Lamia (fantasieras), een demon of fantasieras
Lamia (boek), een boek van Angelo Poliziano
Lamia (geslacht), een geslacht van boktorren
Lamia (The Bridge), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Bridge

Zie ook
LaMia, luchtvaartmaatschappij uit Bolivia